Il trattamento (The Treatment) – romanzo di Mo Hayder del 2001
 Gua Sha, distribuito in inglese come The Treatment – film del 2001 diretto da Xiaolong Zheng
 The Treatment – film del 2006 diretto da Oren Rudavsky
 The Treatment – gruppo musicale hard rock britannico